Каракол има више значења:

 Каракол
 Каракол (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Каракол (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Каракол (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Каракол (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику